Le terme de multiplicité peut désigner :
 la multiplicité autre appellation de la cardinalité en programmation.
la multiplicité correspond au nombre d'atomes en propre de la maille.

....
 la multiplicité de spin, concept de la mécanique quantique qui dépend du nombre d'électrons non appariés.
 la multiplicité est un concept mathématique de dénombrement.
 la multiplicité est un concept philosophique basé sur la multiplicité mathématique.
 la multiplicité désigne le nombre d'entités appartenant en propre à une maille dans un cristal.